Valentinià I o Flavius Valentinianus (Cibalis, Panònia, 321-375), emperador romà del 364 al 375.
 Valentinià II o Flavius Valentinianus (371-392), emperador romà del 375 al 387 i del 388 al 392.
 Valentinià III o Flavius Placidius Valentinianus (Ravenna, 419 - Roma, 455), emperador romà d'Occident (424-455).